«PVNCH» (укр. Північ) — украинская рэп-группа из города Варва на Черниговщине. Основана в 2013 году. По состоянию на 2021 год выпустили два альбома. В состав группы входит Юрий Задниченко (Zдоровий) и Александр Кудринецкий (Monstr).

История 
Группа была создана 29 ноября 2013 года в сотрудничестве с Pundah Rec., владельцем которого является Мэтт Квота.

В этом же году PVNCH были отмечены наградой Pitbit Awards в номинации «Лучшая украиноязычная рэп-группа».

В начале 2014 года группа объявила о создании первого альбома. 19 июня 2014 года альбом «Голодний» вышел в свободную продажу и стал доступен для загрузки в сети. Альбом был отмечен почетными наградами от Rap.ua (2014) и Новый рэп (2014) за «Лучший украиноязычный рэп-альбом».

2 августа 2014 выступили на киевском хип-хоп фестивале «Правильна туса». 8 ноября 2014 принимали участие в ПидБитФест-2 в городе Львов. Через месяц снова выступили в ПидБитФест-3, но уже в Киеве.

9 ноября 2017 вместе с шестью другими группами и исполнителями «PVNCH» выступили в Киеве в клубе «Atlas» на первом фестивале украинского рэпа «ПроМова», средства на который были собраны на краудфандинговой платформе «Большая идея».

В 2019 группа выпускает клип на песню «Динаміт». Клип был снят в родном городе участников группы с участием объединения V.R.C и местных жителей. В ноябре выпущено видео на трек «Білий» и анонсирован выход одноимённого альбома. По состоянию на сентябрь 2021 года клип насчитывает 468 тысяч просмотров.

6 декабря 2019 на лейбле Hitwonder.music вышел второй студийный альбом «Білий».

Альбом вошел в «Топ-100 иностранных релизов» в польском Deezer.

В апреле 2020 по итогам первой недели нового украинского рэп-чарта TOP20UA от сайта rap.ua трек «Білий» занял первое место.

Летом 2020 заканчивает карьеру Сергей Hort (известный ранее как SIM) и выходит из состава группы.

В августе 2020 PVNCH выступили на юбилейном десятом польском фестивале Wschód Kultury. Выступление транслировалось на центральном польском телевидении и получило много положительных отзывов от зрителей и организаторов.

В апреле 2021 группа выпустила сингл «Ці» (рус. «Эти») в коллаборации с Artist Rescue и анонсировала совместный ЕР, который выйдет в этом же году.

В октябре 2021 группа выпустила сингл "Як" (рус. "Как")

Состав группы

Текущий состав 
 MONSTR
 ZДОРОВИЙ

Бывшие участники 
 Ро а.к.а. MadWeed а.к.а. ROPAN
 HORT

Дискография

Примечания

Ссылки 
 Канал группы на YouTube
 PVNCH в SoundCloud
 PVNCH в социальной сети Facebook
 PVNCH в социальной сети Instagram
 Интервью с участниками группы

Музыкальные коллективы Украины
Хип-хоп
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2011 году